Strupp ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Strupp (* 1966), Historiker
 Dieter Strupp (1925–2006), deutscher Journalist
 Elisabeth Strupp († 1599), als vermeintliche Hexe hingerichtete Pfarrersfrau
 Günther Strupp (1912–1996), deutscher Maler und Grafiker
 Gustav Strupp (1851–1918), deutscher Bankier und Politiker
 Hans Hermann Strupp (1921–2006), deutsch-US-amerikanischer Psychologe
 Joachim Strupp (1530–1606), deutscher Mediziner
 Karl Strupp (1886–1940), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Struppsche Villa, Gebäude in Meiningen